Пласт — город в Челябинской области России. Административный центр Пластовского района и Пластовского городского поселения в его составе.

География 
Город расположен в центральной части области, в 58 км к северо-западу от Троицка и в 95 км к юго-западу от Челябинска. В городе протекают реки Кочкарка и Чёрная.

Через город с юго-запада на северо-восток проходит автодорога Магнитогорск — Южноуральск (на Челябинск, Троицк), имеется объездная дорога. От города на северо-запад отходит дорога в Кундравы (на Чебаркуль, Миасс). Ближайшая ж.-д. станция находится в 36 км к востоку в посёлке Увельский.

Климат 
Преобладает умеренно континентальный климат.

Июль является самым тёплым месяцем в году, его средняя температура 19,2 °C, а самым холодным месяцем является январь со средней температурой –16,5 °C.

Среднегодовое количество осадков — 445 мм.

История 
Основан на месте нескольких шахтёрских поселков, где с середины XIX века года добывалось золото.  В 1845 году здесь действовало  несколько приисков: Аверьяновский, Воскресенский, Новотроицкий, Успенский и другие. Некоторые из приисков разрабатывали иностранные компании («Троицк Голдфилд» из Англии, «Анонимное общество Кочкарских приисков» из Франции). 

В "Путеводителе по Уралу" В.А. Весновского весь район к северу от нынешнего города Пласт назван Кочкарской золотоносной системой и "Русской Калифорнией". Также район носил название "Русская Бразилия". 

С годами посёлки слились в единый населённый пункт, который в 1919—1931 годах носил название Екатеринбургский сельсовет, а в 1931 году был переименован в посёлок Пласт (название дано по геологической особенности местности — пластообразной залежи золотоносных песков).

Население

Люди, связанные с городом 
В городе родились:
 Галкин, Михаил Петрович (1917—1942) — Герой Советского Союза.
 Гантимурова, Наталья Сергеевна (р. 1991) — российская модель, победительница всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия 2011».
 Завертяев Вениамин Анисимович (1915—1990) — Герой Советского Союза (1943).
 Мансуров Михаил Филиппович (1916—1993) — актёр театра, народный артист СССР (1978).

Проживали:
 Шишкин, Степан Иванович (1905—1949) — полный кавалер ордена Славы.

Достопримечательности 

 Пластовский историко-краеведческий музей. Основан городским советом ветеранов в 1975 году при градообразующем предприятии «Южуралзолото». Первые 30 лет своего существования музей функционировал на общественных началах. В 1984 году получил звание народного, а в 1993 году получил статус муниципального. В 1998 году музей переехал в одно из самых красивых и исторически значимых зданий пласта — дом Антуана Питерса Баласа, именно он наладил производство по извлечению золота на самом современном для своего времени уровне. Залы музея: зал природы, зал воинской славы, зал «Минералы Русской Бразилии», зал истории золотодобычи и т.д.

Андреевский каменный карьер. Разработка Андреевского карьера началась в 1857 году купцом второй гильдии Павлом Емельяновичем Бакакиным из Троицка. В карьере добывали золотоносный кварц, жилы которого прорастали сквозь толщу известняка. Уже к концу XIX века действовало до 500 приисков. Существует три версии открытия в этих местах золота. 
Городской парк. Полукруглый центральный вход с белыми колоннами и высокой башней с красной звездой на шпиле выполнен советскими архитекторами. На территории парка находится множество объектов: памятники воинам пограничникам, воинам десантникам и военным морякам; скульптура Петра и Февронии; детский сказочный городок; сохранены многовековые деревья.

Мемориальный комплекс. Место захоронения военнопленных и интегрированных из стран-союзниц фашистской Германии во Второй Мировой Войне.

Памятник Святой Варваре — покровительнице всех шахтеров. Для города горняков Пласта Святая Варвара является важнейшим символом.
Памятник женщинам — труженицам тыла. Памятник героическим женщинам, заменившим во время войны мужчин, ушедших на фронт. Они выполняли всю мужскую работу и не позволили даже в самых сложных условиях остановить добычу драгоценного металла, так необходимого стране в дни жестоких испытаний.
 Свято-Никольский храм
 храм в честь великомученицы Варвары
Памятник старателю
Памятник погибшим шахтерам
Мемориал, посвященный пластовчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Памятник Петру и Февронии, памятник учительнице, Пограничный столб, памятный знак ВДВ в городском парке, памятный знак ВМФ в городском парке
 Дом культуры «Октябрь».

Инфраструктура 
В городе работает 4 общеобразовательные школы, 1 специальная школа интернат, 8 детских садов, детско-юношеская спортивная школа и центр развития творчества детей и юношества. Городская больница и детская поликлиника.

Галерея 
.

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Пластовского городского поселения
  Пласт в энциклопедии «Мой город»
 История герба Пласта
 Интерактивная карта Пласта
 Газета Пластовского района и города Пласта «Знамя Октября»

Примечания 

Населённые пункты Пластовского района